Haym ist der Familienname folgender Personen:
Johannes Haym (16. – 16. oder 17. Jh.), deutscher katholischer Geistlicher und Kirchenlieddichter
Nicola Francesco Haym (1678–1729), italienischer Komponist
Rudolf Haym (1821–1901), deutscher Philosoph

Haym steht für:
Haim (Adelsgeschlecht), österreichisches Adelsgeschlecht (Schreibvariante)

Siehe auch:
 Heym
 Haim
 Heim